Maurice Cohen (1927-2012), juriste français ;
 Maurice Cohen (1935-), réalisateur français ;
 Maurice Cohen (1955-), président du club de football de l'Olympique Gymnaste Club Nice de 2002 à 2009 ;
 Maurice Cohen, homme d'affaires et écrivain marocain ;
 Maurice Cohen, commissaire général des éclaireuses et éclaireurs israélites de France.